Gilliam är en form av namnet William. Gilliam kan syfta på

Personer
 Holly Michelle Gilliam (född 1944), amerikansk sångerska och skådespelare känd som Michelle Phillips 
 Seth Gilliam (född 1968), amerikansk skådespelare
 Terry Gilliam(född 1940), amerikansk-brittisk skådespelare, regissör och animatör

Geografi

USA
 Gilliam County, Oregon
 Gilliam, West Virginia, ort

Engelska efternamn